El nombre Héctor Ruiz puede referirse a:

 Héctor Ruiz Núñez (1942-2012), periodista argentino;
 Héctor Ruiz Martínez (1943-1986), político puertorriqueño;
 Héctor de Jesús Ruiz (1945-), empresario mexicano;
 Héctor Ruiz (1958-), político argentino.
 Héctor Ruiz (s.XX), baloncestista uruguayo olímpico en 1948;
Héctor Antonio Ruiz Pardo (s.XX), periodista deportivo español.